Sonata – instrumentalna forma muzyczna
 Sonata – klient daemona MPD
 Sonata – polski radioodbiornik lampowy